Книга врат — древнеегипетские заупокойные тексты, появившиеся в эпоху Нового царства. В книге рассказывается о переходе души, недавно умершего человека в следующий мир, аналогично путешествию солнца, которое отправляется в загробный мир в ночные часы. Душе требуется пройти через ряд «врат» на разных этапах своего пути. Каждые врата охраняют разные богини, поэтому от умершего требуется знание особенностей каждой из них. В тексте предполагается, что некоторые души пройдут невредимыми, в то время как другие будут страдать и мучиться в огненном озере.

Категории 

Наиболее известная на сегодня часть Книги врат упоминает о различных расах людей, известных древним египтянам. Эти расы условно поделены на четыре категории: «египтяне», «азиаты», «ливийцы» и «нубийцы». Они изображены входящими друг за другом в загробный мир.

Текст и изображения, связанные с Книгой врат, встречаются во многих гробницах Нового царства. Книга врат присутствует во всех царских гробницах от Хоремхеба до Рамсеса VII. Она также присутствует в гробнице художника и ремесленника Сеннеджема, который работал в деревне Дейр эль-Медина и строил гробницы фараонам Нового царства.

Богини, описанные в Книге врат, имели разные титулы и носили одежды, окрашенные в различные цвета, во всём остальном они были похожи, например, над головой у каждой из них была пятиконечная звезда. Описание большинства богинь можно встретить только в Книге врат и нигде больше. По этой причине было высказано предположение, что Книга врат является своего рода способом определения часа ночи. Каждая из богинь представляла собою звезду, которая появлялась на небосводе в конкретный час в ночное время.

Титулы богинь

См. также 
 Книга Небесной Коровы
 Тексты Саркофагов

Примечания

Ссылки 

 Sacred texts — Gate  (англ.)

Литература 
 Hans Bonnet: Pfortenbuch. In: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Nikol, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6, S. 589f.
 Erik Hornung: Die Unterweltsbücher der Ägypter. Zürich, München 1992, ISBN 3-7608-1061-6, S. 195—308.

Древнеегипетские заупокойные тексты
Древнеегипетская мифология